Senat Müller steht für folgende Landesregierungen von Berlin:

 Senat Müller I (2014–2016)
 Senat Müller II (2016–2021)